El Coquillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Coquillo, Cuautepec, ort, 
 El Coquillo, Ayutla de los Libres, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar